Бо́леслав Во́мачка (; 28 июня 1887, Юнгбунцлау, Австро-Венгрия, ныне Млада-Болеслав, Чехия — 7 июля 1978, Прага, Чехословакия, ныне Чехия) — чешский композитор, музыкальный критик и педагог. Член Чешской академии наук и искусств (с 1924).

Биография 
Окончил Карлов университет и Пражскую консерваторию. Ученик Витезслава Новака. Публиковался в газете «Лидове новины». В 1923—1935 годах редактор журнала «Tempo» (с 1927 года вместе с ). В 1948—1951 годах профессор в Карловом университете. В 1950-е руководил Союзом чехословацких композиторов. Как музыкальный критик выступал пропагандистом национальных традиций, творчества чешских композиторов.

Сочинения 
 опера «Водяной» / Vodník (1937, Прага)
 опера «Болеслав I» / Boleslav I (1957, Прага)

Награды 
 1955 — Заслуженный артист ЧССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 115 — ISBN 5-85270-033-9
 Doležil, Hubert., Boleslav Vomáčka. — Praha, 1941.

Выпускники Карлова университета
Выпускники Пражской консерватории
Преподаватели Карлова университета
Оперные композиторы Чехии
Заслуженные артисты Чехословакии